Niesner ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Werner Niesner (* 1947), deutscher Badmintonspieler
 Maurice Niesner (* 1977), deutscher Badmintonspieler
 Peter Niesner (1938–2015), österreichischer Diplomat
 Timmo Niesner (* 1971), deutscher Schauspieler
 Walter Niesner (1918–2003), österreichischer Radiosprecher
 Wolfgang Niesner (1925–1994), deutscher Künstler und Grafiker

Siehe auch:
 Josef Niesner, Mechanische Werkstätte, Hersteller von Motorrädern und Automobilen aus Österreich-Ungarn
 Niessner